Вірменія — багатозначний термін.

Держави 
 Республіка Вірменія (, ) — держава в Закавказзі.
 Вірменська Радянська Соціалістична Республіка (1920–1991)
 Республіка Вірменії (Перша республіка) (1918–1920)
 Велика Вірменія
 Вірменське Кілікійське царство

Історичні регіони 
 Вірменія (історичний регіон) — область історичного проживання вірмен.
 Західна Вірменія
 Висока Вірменія
 Східна Вірменія
 Персоарменія
 Мала Вірменія
 Перша Вірменія
 Друга Вірменія
 Третя Вірменія
 Четверта Вірменія

Населені пункти 
 Вірменія (Пенсильванія)
 Вірменія (Каліфорнія)
 Вірменія (Вісконсіс)
 Вірменія (Беліз) — розташований на південь від Бельмопана.
 Вірменія (Сальвадор) — місто в Сальвадорі, в департаменті Сонсонате.
 Район Мала Вірменія в Лос-Анджелесі.

Інше 
 Вірменія — радянський пасажирсько-вантажний теплохід, потоплений 7 листопада 1941 року німецькою авіацією поблизу узбережжя Криму.
 780 Вірменія — астероїд головного поясу.